Маріон Бартолі була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Таміра Пашек, яка потім виграла титул, здолавши у фіналі Анджелік Кербер з рахунком 5–7, 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 

{{columns-list|2|
  Агнешка Радванська (1 коло)
  Петра Квітова (1 коло)
  Каролін Возняцкі (1 коло)
  Маріон Бартолі (півфінал)
  Анджелік Кербер (фінал)
  Ана Іванович (знялась через травму правого кульшового суглобу)
  Луціє Шафарова (чвертьфінал)
  Даніела Гантухова (2 коло)
  Петра Цетковська ''(2 коло)
}}

Сітка

Фінальна частина

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
 ''' Андреа Главачкова

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw

Aegon International
2012